Eudamida I – re di Sparta dal 331 al 300 a.C.
 Eudamida II – re di Sparta dal 275 al 244 a.C.
 Eudamida III – re di Sparta dal 241 al 228 a.C.